Rho o ro, lletra de l'alfabet grec
 Rho (Itàlia), municipi italià a la ciutat metropolitana de Milà (Llombardia, Itàlia)
 RHO, codi IATA de l'Aeroport Internacional de Rodes-Diàgores
 Giacomo Rho (Pavia, 1593 - Pequín, 1638), jesuïta italià, matemàtic i missioner a la Xina durant el regnat de l'emperador Chongzhen
 Mesó rho, partícula hadrònica, de tipus mesó, corresponent a un triplet d'isoespín amb tres estats de càrregues